Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 22-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet az osztrák Sigrid Wolf nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon